Па́вел Алекса́ндрович Орло́в:
 Орлов, Павел Александрович (1856—1890) — революционер-народник, подсудимый на процессе 193-х.
 Орлов, Павел Александрович (1900—1957) — заместитель народного комиссара внутренних дел Молдавской ССР, генерал-майор.
 Орлов, Павел Александрович (1921—1990) — советский литературовед, профессор МГУ.
 Орлов, Павел Александрович (1923—1945) — старший сержант, Герой Советского Союза (1945, посмертно).